

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anny Katan-Rosenberg, (1898-1992), médecin autrichien ;
 Roger Katan, (1931- ), architecte, urbaniste et sculpteur franco-américain ;
 Sylvain Katan, (1973- ), acteur français ;
 Yaniv Katan, (1981- ), footballeur israélien ;

Religion
 Pourim katan  sont deux festivités juives mineures, d’institution rabbinique ;

Personnage de fiction
 Katan, personnage de fiction de Angel Sanctuary ;

Homonymie de patronyme
Patronyme juif